Pettigrew ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Pettigrew (* 1944), britischer Soziologe und Organisationsforscher
 Antonio Pettigrew (1967–2010), US-amerikanischer Leichtathlet
 Brandon Pettigrew (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles Pettigrew (1963–2001), US-amerikanischer Sänger, siehe Charles & Eddie
 Ebenezer Pettigrew (1783–1848), US-amerikanischer Politiker
 James Johnston Pettigrew (1828–1863), konföderierter Brigademajor im amerikanischen Sezessionskrieg
 Pierre Pettigrew (* 1951), kanadischer Politiker
 Richard F. Pettigrew (1848–1926), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Pettigrew († 1841), US-amerikanischer Politiker
 William Pettigrew (1825–1906), australischer Politiker
 Willie Pettigrew (* 1953), schottischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Pettigrew Scarp, Geländestufe auf Annenkov Island, Südatlantik
 Peter Pettigrew, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Peter Pettigrew